

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wola Wielka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków 
 Wola Wielka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol

Ukraina 
 Wola Wielka – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon mikołajowski